Лас Сиљетас има више значења:

 Лас Сиљетас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Сиљетас (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику